El nombre Agnes ha sido usado por dieciséis ciclones tropicales, uno en el océano Atlántico, trece al oeste del océano Pacífico, uno en el océano Índico y uno en el suroeste del océano Pacífico.

Atlántico:
 1972 - Huracán Agnes - Fue un huracán categoría 1.

Pacífico:
 1948 - Tifón Agnes - Un tifón categoría .
 1952 - Tifón Agnes - Un tifón categoría .
 1957 - Supertifón Agnes - Un supertifón categoría 4.
 1960 - Tormenta tropical Agnes. 
 1963 - Tifón Agnes - Un tifón categoría 2.
 1965 - Tormenta tropical Agnes. 
 1968 - Supertifón Agnes - Un supertifón categoría 5.
 1971 - Tifón Agnes - Un tifón categoría 1.
 1974 - Tifón Agnes - Un tifón categoría 3.
 1978 - Tormenta tropical Agnes. 
 1981 - Tifón Agnes - Un tifón categoría 2.
 1984 - Tifón Agnes - Un tifón categoría 4.
 1988 - Tormenta tropical Agnes. 

Índico:
 1971 - Ciclón Agnes 

Suroeste del Pacífico:
 1995 - Ciclón Agnes - ciclón categoría 3